Static Random Access Memory – typ komputerowej pamięci półprzewodnikowej
 SRAM – amerykański producent części rowerowych
 AGM-69 SRAM (Short-Range Attack Missile) – amerykański pocisk rakietowy